

Informatica 
 World Chess Live – noto anche come Internet Chess Club, è un internet chess server commerciale

Sport 
 World Combat League – defunta organizzazione statunitense di kickboxing ed arti marziali
 Western Carolinas League – defunta lega minore statunitense di baseball
 UEFA Women's Champions League –  massima competizione europea di calcio femminile per club

Politica 
 World Confederation of Labour – defunta federazione sindacale internazionale